Tof est un mot issu d'un dialecte local pollisson (situé dans la région orléanaise). C'est un adjectif décrivant la simplicité de l'esprit d'un individu et sa grande capacité à se faire duper. Il est souvent assimilé à d'autres termes tels bolosse, pigeon, patoche, faigeon
tof est un terme signifiant  les chefs des classes de STI2D 
 

Tof est un mot bruxellois signifiant chic, épatant, très bon, excellent, super.

Tof signifie « photo » en verlan.

Tof est un diminutif pour le prénom  ; c'est un pseudonyme :
 du chanteur du groupe Miss Hélium ;
 du tromboniste de Marcel et son Orchestre ;
 du guitariste de Lik...id ;
 de l'accordéoniste de Nomades et Skaetera ;
 du batteur de Merzhin ;
 du saxophoniste de K2R Riddim ;
 du batteur d'EV ;
 De l'animateur Belge des groupes de jeunes de tout horizon ;
Tof FC est une équipe de Hattrick.

TOF est un sigle signifiant :
 train of four, ou Train-de-quatre, technique de surveillance en anesthésie ;
tableau des opérations financières en comptabilité nationale ;
 time of flight, « temps de vol », un type de caméra ou de spectromètre de masse ;
 Théâtre Officiel del Farfadet Compagnie de théâtre (Montréal, Québec, Canada) fondée en 1998 par Martin Desgagné, Marie-Josée Forget, Alexandre Mérineau et Stéfan Perreault

TOF est un code désignant :
 Torfaen en ISO 3166-2:GB ;
 l'aéroport de Tomsk (Bogashevo) en Russie en code AITA ;